Amerikai Egyesült Államok
 Oysterville (Oregon)
 Oysterville (Washington)